Olovo acetat se može odnositi na:

 Olovo(IV) acetat (olovo tetracetat), Pb(CH3COO)4
 Olovo(II) acetat (olovo diacetat), Pb(CH3COO)2